Zoe (greaca veche - zoe, lat. vita - viață, viețuitoare) prenume feminin

Ziua onomastică
 14 ianuarie, 2 mai

Variante
Zoë, Zoé, Zoa, Zoey, Zooey, Zoelle, Zö, Zoo

Personalități
„Zoe Porfirogenet” (1028 - 1050) din Dinastia macedoneană fiica lui Constantin al VIII-lea 
„Zoe Karvounopsina” a fost a patra soție a împăratului bizantin Leo VI
Zoe Dumitrescu Bușulenga
Zoe Ceaușescu
Zoe Petre
Zoe Trahanache din "O scrisoare pierdută" de Caragiale
„Zoë Jenny” scriitoare elvețiană

Vezi și

Listă de zile onomastice

Prenume feminine